Estakada im. inż. Marka Sudaka w Toruniu – dwupasmowa, jednokierunkowa estakada biegnąca nad Placem Daszyńskiego w Toruniu.

Lokalizacja 
Estakada znajduje się we wschodniej części miasta, na styku trzech dzielnic: Rubinkowa, Jakubskiego Przedmieścia i Winnicy, na Placu Daszyńskiego.

Historia 
Estakada jest jednym z obiektów inżynierskich powstałych w ramach projektu "Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi". Powstała w latach 2010 - 2013, a oddana dla ruchu samochodowego została 30 sierpnia 2013 roku. Był to pierwszy oddany do użytku obiekt inżynierski, który powstał w ramach tego projektu. 

29 sierpnia 2014 roku nadano estakadzie imię inż. Marka Sudaka - jednego z głównych jej projektantów.

Charakterystyka 
Estakada wyprowadza w sposób bezkolizyjny ruch z ul. Żółkiewskiego na Szosę Lubicką ponad ul. Wschodnią oraz placem Ignacego Daszyńskiego i przeznaczona jest wyłącznie dla ruchu kołowego.

Dane techniczne 
 długość: 300 m  
 szerokość: 10 m
 liczba przęseł: 6 (rozpiętość od 34 do 80 m)
 liczba pylonów: 2 (wysokość 22 m)

Ciekawostki 
 Do wybudowania estakady zużyto m.in. 700 ton stali zbrojeniowej, 3 tys. m sześc. betonu, 367 ton konstrukcji stalowej.
 Próby obciążeniowe obiektu przeprowadził zespół naukowców z Politechniki Wrocławskiej.

Galeria

Zobacz też 
 Tunel pod placem Daszyńskiego w Toruniu
 Mosty i wiadukty w Toruniu
 Transport w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Zabiegi Urzędu Miasta o nowy most w Toruniu
 Serwis dedykowany budowie nowego mostu drogowego w Toruniu

Mosty i wiadukty w Toruniu
Estakady w Polsce
Toruń
Mosty i wiadukty drogowe w Polsce